4-й чемпионат МХЛ был разыгран с 10 сентября 1995 года по 10 марта 1996 года. Победителем стала «Лада» Тольятти.

Первый этап

Западная зона

Восточная зона

Второй этап

За 1-14 места 

Несовершенство регламента, не предусмотрели заранее, что может случиться равенство по очкам, личным встречам, другим показателям. […] В итоге, третье место официально присудили нам [«Авангард»], а бронзовые медали выдали обеим командам.

За 15-28 места 

Лучший бомбардир — Анатолий Емелин («Лада» Тольятти) — 41 очко (24+17).

См. также 

 Кубок МХЛ 1996

Примечания

Ссылки 
 Наша история. Часть 50. 1995—1996

1995
1995 год в хоккее
1996 год в хоккее